Луи́за-Викторина Аккерман (; урождённая Шоке (); 30 ноября 1813, Париж — 3 августа 1890, Ницца) — французская поэтесса; вышла замуж в Берлине за теолога Поля Аккермана (Paul Ackermann), близкого друга Прудона, и жила там до смерти мужа (1846), после которой переселилась в Ниццу.

Ею изданы три тома стихотворений: «Contes» (1855), «Contes et poésies» (1863), «Poésies, premières poésies, poésies philosophiques» (1874).

Произведения 
 Contes. 1855
 Premières poésies. 1862
 Le déluge. 1876
 Pensées d’une solitaire. 1882

Примечания

Источники 
 
Классическая поэзия. Луиза-Викторина Аккерман.

Ссылки 

Поэтессы XIX века
Поэтессы Франции
Французские поэты